John Wilkinson  peut désigner :
 John Wilkinson (1728-1808), un ingénieur et industriel britannique ;
 John Wilkinson (1920-2002), un ingénieur du son américain ;
 John Wilkinson (1979-), un footballeur anglo-singapourien ;
 John Gardner Wilkinson (1797-1875), un égyptologue britannique.